Wilbye steht für: 

 John Wilbye (1574–1638), englischer Komponist
 Mount Wilbye, ein nach John Wilbye benannter Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis